Le championnat d'Algérie de football 1978-1979 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 14 équipes.

Le MP Alger remporte son cinquième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats

(*) MAHD-CRB match reporté et joué le vendredi 17 novembre 1978.

(*) MAHD-MPA match reporté et joué le vendredi 2 février 1979

(*) EPS-MAHD match reporté

(*) CNB-USMH match retard joué le 20 avril 1979 et perdu par le CNB sur tapis vert (0-3) après avoir aligner le joueur Dekhinet encore sur le coup d'une suspension.

(*)  ASTO-MAHD match reporté et joué le ....
(*) CS DNCA-EPS match reporté et joué le ....

Résultats contradictoires
ASMO-USMH 1-0 autre source 1-3
ASO-RSK   2-1 autre source 2-0
ASMO-JSK  3-1 autre source 1-0
MAHD-CMB  3-0 autre source 3-5
MAHD-ASO  3-0 autre source 2-0
EPS-DNCA  2-0 autre source 2-3
DNCA-RSK  0-0 autre source 1-0
DNCA-ASCO 2-0 autre source 2-1
USMH-USMA 0-1 autre source 2-0
USKA-EPS  0-0 autre source 3-4
USKA-CMC  0-0 autre source 3-2
JET-ASO   2-0 autre source 2-1
DNCA-CNB  3-1 autre source 0-0
EPS-ASCO  2-0 autre source 2-1
RSK-USMH  4-0 autre source 4-3

Meilleurs buteurs 
Classement des buteurs du championnat pour la saison 1978-1979.

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1978-1979
 Championnat d'Algérie de football D2 1978-1979

Championnat d'Algérie de football
Football en 1978
Football en 1979